Святица

Реки России
 Святица — в Коношском районе Архангельской области; приток Нивы.
 Святица (приток Корожечны) — в Ярославской области.
 Святица (приток Шумлевой) — в Нижегородской области.
 Святица (приток Виги) — в Костромской и Вологодской областях.
 Святица (приток Княжой) — в Костромской области.
 Святица (приток Юзы) — в Вологодской области.
 Святица (приток Унжи) — в Костромской и Вологодской областях.
 Святица (приток Чепцы) — в Кировской области.

Населённые пункты
 Святица — деревня, Святицкий сельсовет Ляховичского района Брестской области.
 Святица — деревня, Освейский сельсовет Верхнедвинского района Витебской области.
 Святица — деревня, Гомельский сельсовет Полоцкого района Витебской области.
 Святица —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Скадинская волость
 Святица — село в Фаленском районе, Кировской области